1-й егерский полк — пехотная воинская часть, полк русской армии. 

(Не путать с 20-м егерским полком, который 30 августа 1815 года получил название 1-го егерского)

История 
29 ноября 1796 года сформирован из 4-го батальона Финляндского егерского корпуса как 2-й егерский батальон, и на его базе как егерский полк сформирован 17 мая 1797 года с № 2, и переименован в 1-й егерский 31 марта 1801 года.

В кампании 1812 года оба действующих батальона состояли в 3-й бригаде 11-й дивизии 4-го корпуса Шувалова и принимали участие во всех делах 1-й Западной армии; гренадерская рота 2-го батальона была выделена в состав сводно-гренадерской бригады того же корпуса. Запасной батальон полка находился в 1-м пехотном корпусе Витгенштейна.

За отличия во время Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813 и 1814 годов поименован 1-м гренадерским егерским; 30 августа 1815 года поименован 1-м карабинерным. По упразднении егерских полков в 1833 году был слит с частью бывшего 3-го егерского полка и наименован Карабинерным генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полком.

19 марта 1857 году наименован Несвижским гренадерским полком.

Знаки отличия полка 
1-й егерский полк имел следующий знак отличия: две Георгиевские трубы с надписью «За отличия в течение кампании 1807 г. против французов», пожалованные 1 апреля 1808 года.

Шефы полка 
 17.01.1799 — 10.08.1800 — генерал-майор Михельсон, Михаил Николаевич
 10.08.1800 — 04.09.1800 — полковник Штедер, Иван Иванович
 04.09.1800 — 11.11.1802 — генерал-майор Михельсон, Михаил Николаевич
 12.11.1802 — 31.12.1806 — полковник Давыдовский, Яков Яковлевич
 15.01.1807 — 14.09.1810 — полковник (с 28.03.1809 генерал-майор) барон Розен, Григорий Владимирович
 19.10.1810 — 22.07.1811 — полковник Карпенко, Моисей Иванович
 22.07.1811 — 01.09.1814 — генерал-лейтенант принц Гольштейн-Ольденбургский, Август Павел Фридрих

Командиры полка 
 17.05.1797 — 17.01.1799 — подполковник (с 08.10.1797 полковник, с 05.10.1798 генерал-майор) Михельсон, Михаил Николаевич
 24.02.1799 — 21.05.1803 — майор (с 16.07.1800 подполковник) Бистром, Карл Иванович
 15.06.1803 — 15.01.1804 — полковник Миллер
 08.04.1804 — 24.08.1806 — полковник Козлов, Павел
 14.04.1809 — 16.08.1811 — полковник Чебышев, Павел Сергеевич
 16.08.1811 — 29.08.1814 — полковник (с 21.11.1812 генерал-майор) Карпенко, Моисей Иванович
 29.08.1814 — хх.хх.1814 — полковник Самарин, Егор Фёдорович
 хх.хх.1814 — 31.12.1815 — полковник Бек, Александр Иванович
 31.12.1815 — 03.04.1818 — полковник Ралль, Фёдор Фёдорович
 03.04.1818 — 19.03.1820 — полковник Стюрлер, Николай Львович
 19.03.1820 — 20.05.1826 — полковник Леонтьев, Николай Алексеевич
 02.06.1826 — 11.12.1831 — подполковник (с 14.09.1827 полковник) Томиловский, Василий Матвеевич
 11.12.1831 — 28.01.1832 — полковник Чеботарёв, Михаил Васильевич

Известные люди, служившие в полку 
 Петров, Михаил Матвеевич — герой Отечественной войны 1812 года
 Черепов, Антон Андреевич — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г.

См. также 
 20-й егерский полк

Литература 
 
 Габаев Г. С. Роспись русским полкам 1812 года. Киев, 1912
 Дубровин Н. Ф. Суворов среди преобразователей Екатерининской армии. СПб., 1886
 Подмазо А. А. 
 Хроника Российской императорской армии, составленная по высочайшему повелению. Ч. I—VII. СПб., 1852
 Шенк В. К. Императорская гвардия. Справочная книжка императорского Главной квартиры. СПб., 1899
 Шенк В. К. Гренадерские и пехотные полки. Справочная книжка императорской Главной квартиры. , 1909
 Энциклопедия военных и морских наук // Под редакцией Г. А. Леера. Т. I—VIII. СПб., 1883—1895

Егерские полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1797 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1833 году